Dieser Artikel behandelt die kroatische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.

Qualifikation 
Abschlusstabelle der Gruppe 8

Spielergebnisse

Relegation

Die Hinspiele wurden am 15. November ausgetragen, die Rückspiele folgten am 19. November 2003.

|}

Kroatisches Aufgebot 

*Für den verletzten Stipe Pletikosa nachnominiert.

Kroatien
2004